Де́евы — русский древний дворянский и княжеский рода.

При подаче документов (01 февраля 1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Деевых.

Князья Деевы 
Род происходит от ярославской ветви Рюриковичей. Восходит к ярославскому князю Василию Давыдовичу Грозные Очи († 1345). У его внука Дмитрия имелось два сына: младший Василий и старший Иван Дмитриевич по прозванию Дей, от которого и пошёл род Деевых.

Известные представители 
 Князь Деев Михаил Иванович — воевода в Нижнем Новгороде (1482).
 Князь Деев Юрий-Мартин Иванович — второй воевода в Плёсе (1507), воевода войск против поляков, на бою при реке Крапивна взят в плен (1514).
 Князь Юрий Иванович — участник похода на Казань (1537), воевода на Рязани (1541), Плёсе (1542), 2-й воевода правой руки, затем воевода первого полка в походе из Мурома в Казань (1543), воевода в Галиче (1544), воевода передового полка (1547), зачислен в состав московского дворянства (1550).
 Князь Пётр Иванович — воевода в Муроме (1540), воевода в походе к Нижнему Новгороду (1541), воевода левой руки (1543), воевода в Галиче (1544), 2-й воевода передового полка в походе на Казань (1547), московский дворянин (1550).
 Князь Деев Иван Петрович — воевода (1565-1571).
 Князь Деев Иван Иванович — воевода в Рязани (1550).
 Князь Семён Юрьевич — помещик Вяземского уезда.
 Князь Фёдор Петрович — воевода в Мценске (1570), Новосиле (1571).
 Князь Деев Пётр — погиб в битве при Молодях (июль 1572).
 Княжна Татьяна Деева (1575).
 Князь Деев Иван Семёнович — объезжий голова в Москве (1608), воевода.
 Князь Иван Фёдорович — московский дворянин (1627—1677), женат на княжне Евдокии Фёдоровне Щербатовой.

 Князь Деев Андрей Фёдорович — стольник (1627—1640), воевода г. Кострома (1641).
 Князь Осип Андреевич — стряпчий (1658—1668).
 Князь Никита Андреевич — стольник (1640—1686).
 Князь Андрей Осипович — стряпчий (1682), стольник (1686—1703), 1-я жена: Мария Фёдоровна Фрязина.
 Княжна Анна Осиповна († 1717).
 Князь Михаил Андреевич — определён в солдаты (1716), жена Лукерья Мономахова.

О роде не осталось упоминаний к началу XVIII века.

Генеалогия князей Деевых

Дворяне Деевы 
Показаны выехавшими из Греции. Сын первовыехавшего Дмитрий Михайлович, по приправочным книгам (1613) владел поместьями в Дябринской волости Пешехонского уезда.  Владели дворами в Дедилове и поместьями в Дедиловском уезде (1588). Купря Фирсович Деев служил по Епифани (1592). Булгак Деев владел поместьем в Орловском уезде (1594). Вёрстан новичным окладом по Курску Филимон Яковлевич (1628). Болховитин Афанасий Андреевич владел поместьем в Белёвском уезде, доставшийся ему после брата Андрея Андреевича (1628). Иван Емельянович служил по Серпухову и участвовал в Чигиринском походе (1678). В XVII веке Деевы служили в подьячих и владели поместьями в Старо-Оскольском уезде. 

Шесть представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Литература 
 
  
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Деевы. стр. 295-296.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Деевы. стр. 11,47, 52, 54, 164. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Примечания 

Статьи о дворянских родах без изображения герба
Княжеские роды России (Рюриковичи)
Князья ярославские